Nouveau Départ, Un Nouveau Départ ou Le Nouveau Départ est un titre désignant :

Cinéma 
 Un nouveau départ (A New Leaf), film américain d’Elaine May sorti en 1971 ;
 Nouveau Départ (We Bought a Zoo), film américain de Cameron Crowe sorti en 2011.

Télévision 
 Un nouveau départ (A New Beginnings), troisième épisode saison 7 de La Petite Maison dans la prairie diffusé en 1980 ;
 Un nouveau départ (Times Are Changing),  et  épisodes saison 9 de La Petite Maison dans la prairie diffusé en 1982 ;
 Un nouveau départ (New Beginnings), vingt-et-unième épisode saison 4 de Dallas diffusé en 1981 ;
 Nouveau Départ (New Grounds), dixième épisode saison 5 de Star Trek : La Nouvelle Génération diffusé en 1992 ;
 Nouveau Départ (Hook, Line and Hayley), treizième épisode saison 4 de Melrose Place diffusé en 1995 ;
 Le Nouveau Départ (Avatar), premier épisode de la saison 6 d'Highlander diffusé en 1997 ;
 Un nouveau départ pour la Coccinelle (The Love Bug), téléfilm américain de Peyton Reed diffusé en 1997 ;
 Nouveau Départ (Breakage), cinquième épisode de la saison 2 de Breaking Bad diffusé en 2009 ;
 Nouveau Départ, sixième épisode de la saison 13 de PJ diffusé en 2009 ;
  Un nouveau départ, sixième épisode de la série Les Toqués diffusé en 2011 ;
 Nouveau Départ (Doppel Date), deuxième épisode de la saison 4 de Bonne chance Charlie diffusé en 2013 ;
 Un Nouveau Départ, deuxième épisode de la saison 1 de Falco diffusé en 2013 ;
 Nouveau Départ (Episode Eight), huitième épisode de la saison 5 de Misfits diffusé en 2013 ;
 Nouveau Départ, vingt-quatrième épisode de la saison 3 des Mystères de l'amour diffusé en 2013 ;
 Nouveau Départ (Second Chunce), dixième épisode de la saison 6 de Parks and Recreation diffusé en 2014 ;
 Nouveaux départs (Carry The Weight), dixième épisode de la saison 1 de De celles qui osent diffusé en 2017 ;
 Nouveau Départ, premier épisode de la saison 8 de Clem diffusé en 2018 ;
 Un nouveau départ (A New Beginnings), premier épisode saison 9 de The Walking Dead diffusé en 2018 ;
 Nouveaux Départs, vingt-deuxième épisode de la saison 20 des Mystères de l'amour diffusé en 2019.

Voir aussi